L'Avinguda Anelli (en italià Via Anelli) és una avinguda de la ciutat de Milà. Deriva el seu nom de Luigi Anelli, va ser un historiador, polític i patriota italià.

La via Anelli és el centre del Milan luxury Vintage Design District, una zona al centre de Milà on hi ha obres singulars de Palazzi Icona de la dècada de 1950, on la Fundació Prada va trobar inspiració, que va caracteritzar el naixement del disseny, d'una manera essencial i totalment innovadora.

Palaus 

Entre els edificis de disseny italià de l'avinguda:

 Palazzo d'Este, Gualtiero Galmanini i Piero Portaluppi, Via Anelli (1953-56)
 Palazzo Maffezzoli, Guido Maffezzoli, Via Anelli 15 
 Palazzo Malchiodi, Gian Carlo Malchiodi, Via Anelli 9 
 Palazzo Anelli, Gian Carlo Malchiodi, Via Anelli 13

El carrer ofereix una vista de:
 Palazzo Perogalli, Attilio Mariani, Carlo Perogalli, viale Beatrice d'Este 25/26 (1951-56)
 La Casa Astratta, Attilio Mariani, Carlo Perogalli, vial e Beatrice d'Este 24 (1951-52)
 Palazzo Tre Torri, Attilio Mariani, Carlo Perogalli, Via Crivelli 9 (1954-55)

Bibliografia 

 Archivio Civico di Milano
 Archivio Malchiodi, Milano
 Aloi R., Nuove architetture a Milano, Milano 1959, pp.313-316
 Carlo Perogalli, Atrii di case, Milano 1959
 Carlo Perogalli, Case ad appartamenti in Italia, Gorlich, Milano 1959
 Gramigna G., Mazza S., Milano. Un secolo di architettura milanese dal Cordusio alla Bicocca, Milano 2001, p. 298
 Carones M., Martina Landsberger., 55/05 Cinquant'anni di professione. La Provincia di Milano e i suoi architetti, Milano 2006, pp.118-119
 La Pietra U., Gian Carlo Malchiodi Architetto, Milano 2007, pp. 88-93
 Capitanucci M.V., Il professionismo colto nel dopoguerra, Milano 2012, pp.58-61
 Martina Landsberger, Edificio per abitazioni e uffici in via Anelli 9 e 7, 2020
 MV Capitanucci, Il professionismo colto nel dopoguerra, 2013

Milà
Viale Beatrice d'Este